Nella Storia dell'Austria ci sono stati due governi con questo nome:

Governo Kurz I dal 18 dicembre 2017 al 28 maggio 2019
Governo Kurz II attualmente in carica